Снятие с креста () — эпизод Страстей Христовых, следующий за распятием и предшествующий оплакиванию Иисуса.

Евангельский рассказ 

Рассказ о снятии тела Иисуса Христа с креста приводится у всех четырёх евангелистов и каждый из них связывает это событие с именем Иосифа Аримафейского, тайного ученика Христа. В Евангелиях не описано, как происходило само снятие тела, рассказывается лишь о том, как Понтий Пилат дал на это разрешение.

Апокрифические рассказы 

В апокрифическом «Евангелии от Петра», написанном в первой половине II века, не сообщается кто снял тело Иисуса с креста, а Иосиф Аримафейский получает его от иудеев:

И тогда вытащили гвозди из рук Господа и положили Его на землю. И земля вся сотряслась, и начался великий страх. Тогда солнце засветило, и стало ясно, что час ещё девятый. Обрадовались иудеи и отдали Иосифу тело Его, чтобы он похоронил тело…

Апокрифическое «Евангелие от Никодима» (самые ранние версии датируются IV веком), написанное от лица одного из участников погребения Христа, придерживается канонического рассказа об этом событии:

И вот некий муж по имени Иосиф, который тайно шёл от Аримафеи, города Иудейского, взыскуя Царства Божьего, не стерпев поношения и клеветы иудейской, обратился к Пилату и попросил тело Иисусово, и снял с креста, и обвил Его платом чистым, и положил Его в гробницу новую…

В изобразительном искусстве 
При изображении снятия тела Иисуса с креста художники домысливали участников так как в Евангелиях сообщается только об Иосифе Аримафейском. Действующие лица обычно аналогичны участникам погребения Христа: Иосиф Аримафейский, Никодим, Иоанн Богослов, Богородица и жены-мироносицы. Сцена снятия с креста может совмещаться с иными композициями страстного цикла (оплакивание, положение во гроб).

Примечания

Ссылки 

Страсти Христовы